El término Orlan puede referirse a:

 Orlan, traje espacial
 Orlan, seudónimo de la artista francesa Mireille Suzanne Francette Porte